Josep Munné ist der Name folgender Personen:

 Josep Munné i Mitjans (1881–1941), katalanischer klassischer Violinist
 Josep Munné i Suriñà (auch Pep Munné, * 1953), ehemaliger katalanischer Fußballspieler und Schauspieler